Брайан Холгуин () — американский писатель, работающий в индустрии комиксов. Он известен по своей работе над комиксом Aria, и Спауном Тодда Макфарлейна.

Он написал сюжет к комиксам Спаун: Убийца Богов, которое является фэнтэзийном переосмыслением Спауна.

Библиография

Aria (1999) 
 Aria/Angela: Heavenly Creatures (2000)
 Aria: The Soul Market (2001)
 Aria: A Midwinter’s Dream (2002)
 Aria: Summer’s Spell (2002)
 Aria: The Uses of Enchantment (2003)

KISS: Psycho Circus (1997) 
 KISS: Psycho Circus Vol. 01 — 'Книга Первая'

Mr Majestic (1999) 
 Mr Majestic (в соавторстве с Джо Кэйси и художником Эдом МакГинессом (Mr Majestic Vol 1. Nos 1-6))

Spawn (1998—2005) 
 Spawn (номера 71-190)

Spawn: The Dark Ages (1999—2000) 
 Spawn: The Dark Ages (выпуски 1-14)

Примечания

Ссылки 
 Полная биография

Image Comics
Спаун
Сценаристы комиксов